Warlus ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Warlus (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Warlus (Somme), Gemeinde im Département Somme